Тассо (†617) — герцог Фріульський (611—617)
 Торквато Тассо - італійський поет епохи Відродження. 
 Тассо () - муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика